Велаш:

 Велаш — населённый пункт и муниципалитет в Португалии, входит в округ Азорские острова.
 Велаш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Азорские острова.